Misáková ist der Familienname folgender Personen:

 Eliška Misáková (1926–1948), tschechoslowakische Geräteturnerin
 Miloslava Misáková (1922–2015), tschechoslowakische Geräteturnerin